Tunilla soehrensii (Britton & Rose) D.R.Hunt & Iliff es una especie fanerógama perteneciente a la familia Cactaceae.

Distribución
Es endémica de Sudamérica en Bolivia, Chile, el norte de Argentina y Perú.

Descripción
Tunilla soehrensii es una planta de crecimiento bajo, generalmente con tallos postrados o rastreros. Pocas veces, casi cilíndricas, a veces en forma de media luna con segmentos aplanados  algo tuberculados de hasta 6 cm de largo. En ellos se encuentran hasta 60 o más  estrechas areolas con 5-8 (rara vez 2 a 12) espinas, en forma de agujas, desiguales, la difusión de las espinas son hacia arriba como cerdas. Están presentes en casi todas las areolas. Las largas espinas miden 7 cm y son de color amarillento a marrón. Las flores son de color amarillo, naranja, rosa o rojo y  son largas de 5,5 centímetros. Los frutos son de color rojo oscuro y tienen una longitud de hasta 2,5 centímetros.

Usos
La fruta se utiliza como alimento, para teñir la ropa y con fines medicinales (Santecchia y Rajal 2009).

Taxonomía
Tunilla soehrensii fue descrita por (Britton & Rose) D.R.Hunt & Iliff y publicado en Cactaceae Systematics Initiatives: Bulletin of the International Cactaceae Systematics Group 9: 11. 2000.   
Sinonimia
Opuntia soehrensii
Platyopuntia soehrensii
Opuntia boliviensis
Opuntia cedergreniana
Opuntia tilcarensis
Tunilla tilcarensis
Opuntia multiareolata
Opuntia obliqua
 Opuntia ianthinantha (F. Ritter) Iliff	
 Opuntia minuscula (Backeb.) G.D. Rowley	
 Opuntia orurensis Cárdenas	
 Opuntia poecilacantha Backeb.	
 Opuntia soehrensii Britton & Rose	
 Platyopuntia ianthinantha F. Ritter	
 Platyopuntia orurensis (Cárdenas) F. Ritter	
 Tunilla orurensis (Cárdenas) D.R. Hunt & Iliff

Referencias

Enlaces externos

Tunilla
Flora de Sudamérica occidental
Flora de América del Sur continental
Flora del sur de Sudamérica

Cactus y suculentas
Plantas descritas en 2000
Plantas descritas por Britton
Plantas descritas por Rose
Plantas descritas por D.R.Hunt 
Plantas descritas por Iliff
Plantas tintóreas
Plantas medicinales